AARC steht für:

 Ad Astra Rocket Company
 Ak-Sar-Ben Amateur Radio Club
 Alberta Adolescent Recovery Centre
 Alliance of Artists and Recording Companies
 American Association for Respiratory Care
 Aruba Amateur Radio Club
 AustralAsia Rail Corporation
 Authentication and Authorisation for Research and Collaboration Project

AARC